Wyniki Grand Prix Słowenii 2002, czwartej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2002.

Były to pierwsze zawody o Wielką Nagrodę Słowenii.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: (Izak Santej i Sándor Tihanyi). W nawiasach podano numery stałe.

 (4) Ryan Sullivan (Australia)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (7) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (9) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (6) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (20) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (14) Lukáš Dryml (Czechy)
 (17) Rune Holta (Norwegia)
 (21) Sebastian Ułamek (Polska)
 (11) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (10) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (19) Grzegorz Walasek (Polska)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (15) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (18) Matej Ferjan (Słowenia)
 (22) Krzysztof Cegielski (Polska)
 (23) Izak Santej (Słowenia)
 (24) Sándor Tihanyi (Węgry)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Słowenia
2002
Gmina Krško